NK Metalac Međurić
 NK Metalac Osijek
 NK Metalac Sisak
 NK Metalac Zagreb